Тарнобжегский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Центр повята — город Тарнобжег (в состав повята не входит). Занимает площадь 520,02 км². Население — 53 721 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Баранув-Сандомерски, Нова-Демба
 городско-сельские гмины: Гмина Баранув-Сандомерски, Гмина Нова-Демба
 сельские гмины: Гмина Гожице, Гмина Грембув

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Подкарпатского воеводства